Termin bilans energetyczny ma następujące znaczenia w różnych naukach:
 W fizyce jest to zestawienie przepływu energii i przemian jednych jej form w inną w ramach określonej przemiany. Poprawność tych zestawień sprawdza się w oparciu o zasadę zachowania energii, zgodnie z którą nie ulega ona zniszczeniu ani też nie może powstać "znikąd", lecz tylko może ulegać przemianom z jednych form w inne. 
 W biologii bilans energetyczny organizmów żywych - jest formą przedstawienia ich przemiany materii - w którym oblicza się ogólne zapotrzebowanie energetyczne organizmu i na tej podstawie ustala ilość pokarmu potrzebną organizmowi.
 W energetyce i wszelkich innych naukach inżynieryjnych - bilans energetyczny przedstawia przepływ energii dla danego procesu technologicznego. W jego ramach zestawia się zapotrzebowanie energetyczne procesu i jego efekt.
 W ekonomice energetycznej jest to zestawienie produkcji energii i zapotrzebowania energetycznego gospodarki danego regionu (zwykle całego kraju), wynikającego z ludzkiej aktywności. Bilans ten pozwala ocenić czy w skali regionu jest on sumarycznie konsumentem czy też producentem energii.
 W geografii, zwłaszcza w klimatologii i hydrologii bilans energetyczny dla danego miejsca jest obliczany jako różnica energii pochłoniętej (słonecznej, ciepła z atmosfery) i uwolnionej (oddawanie ciepła do atmosfery).

Energetyka